Nicolas Defuisseaux, homme politique et industriel belge (1802-1857).
Alfred Defuisseaux, un avocat et homme politique belge (1843 - 1901).
 Fernand Defuisseaux, un homme politique wallon (1848 - 1912).
 Léon Defuisseaux, un homme politique wallon (1841 - 1906).
 Raoul Defuisseaux, un homme politique wallon (1886-1962)